Уолуорт () — англоязычный топоним:
 Уолуорт — тауншип в округе Бекер, Миннесота, США.